Гаврилова може да се отнася за:
 Дария Гаврилова (р. 1994), руско-австралийска тенисистка
 Елена Гаврилова (1915 – 2000), българска политичка
 Райна Гаврилова (р. 1957), българска историчка